Соревнования XXI Маккабиады прошли в Израиле с 12 по 25 июля 2022 года.
Маккабиада должна была пройти в 2021 году, но была перенесена из-за пандемии COVID-19.

Страны-участницы 
Примерно 60 стран, команды международного союза Маккаби, европейской конфедерации Маккаби и сборная репатриантов приняли участие в 21-й Маккабиаде

Виды спорта Маккабиады 
Соревнования пройдут по 29 видам спорта и 42 спортивным дисциплинам.
В этой Маккабиаде проводились соревнования в пяти новых видах спорта: Баскетбол 3x3, Пляжный футбол, Боулдеринг, Падель, и Сёрфинг

 Бадминтон
 Баскетбол
 Баскетбол 
 Баскетбол 3x3 
 Баскетбол на колясках
 Бейсбол
 Бейсбол
 Софтбол
 Боулдеринг
 Лоун Боулз
 Велоспорт
 Трековый велоспорт
 Шоссейный велоспорт
 Индивидуальная гонка с раздельным стартом
 Водные виды спорта
 Водное поло
 Плавание
 Плавание в открытой воде
 Волейбол
 Волейбол
 Пляжный волейбол
 Гимнастика
 Спортивная гимнастика
 Художественная гимнастика
 Гольф
 Дзюдо
 Каратэ
 Конный спорт
 Выездка
 Конкур
 Крикет
 Лёгкая атлетика
 Беговые виды лёгкой атлетики
 Технические дисциплины лёгкой атлетики
 Полумарафон
 Настольный теннис
 Нетбол
 Регби
 Регби-7
 Регби-15
 Сёрфинг
 Сквош
 Падель
 Теннис
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол
 Футбол
 Пляжный футбол
 Футзал
 Хоккей на траве
 Хоккей с шайбой
 Шахматы
 Многоборье
 Велоспорт (Индивидуальная гонка с раздельным стартом 30 км)
 плавание на открытой воде - 5 км
 Полумарафон - 21,1 км
 Триатлон (плавание 750 м, велоспорт 20 км, бег 5 км)

Спортивные сооружения и объекты Маккабиады 2022 

Иерусалим

 Паис Арена Иерусалим — Хоккей с шайбой
 Спортивный центр ИМКА — Баскетбол, Тяжёлая атлетика
 Футбольное поле Эмек Хааразим — Футбол
 Тренировочное Футбольное поле команды Бейтар Иерусалим — Футбол
 Мальха Арена — Футзал
 Иерусалим — Многоборье (Полумарафон)
 Израильский центр тенниса (Иерусалим) — Теннис
 Стадион Еврейского Университета - Лёгкая атлетика
 Писгат-Зеев Холл - Волейбол
 Средняя школа имени Дании (Иерусалим) - Волейбол

Тель-Авив

 Национальный спортивный центр — Спортивная гимнастика, Художественная гимнастика
 Национальный велодром имени Сильвана Адамса — Трековый велоспорт

Рамат-Ган

 Футбольный стадион имени Михаэля (Лупа) Кадоша — Хоккей на траве
 Кфар Маккабия — Падель
 Боулз-клуб Рамат-Ган — Лоун Боулз

Хайфа

 Спортивный центр Кирьят-Хаима (Sport center of mass of Kiryat Haim) — Футзал
 Арена Ромэма — Баскетбол
 Общественный спортивный центр Кирьят-Элиэзер — Баскетбол
 Неве-Шаанан — Крикет
 Спортивный зал школы Беери — Нетбол
 Израильский центр тенниса (Хайфа) — Теннис
 Поле Агритек Атос Хайфа — Футбол U 16
 Спортивный парк Бейт-Наглер Футбол U18
 Спортивный зал Рамат-Алон — Волейбол

Нетания

 Стадион Нетания — Футбольное поле команды Маккаби Нетания — Футбол
 Стадион Тубрук — Футбольное поле команды Бейтар Тубрук — Футбол
 Йешурун Холл — Баскетбол
 Институт имени Вингейта — Футзал, Регби, Водное поло, Плавание
 Пляж Полег — Баскетбол 3x3, Пляжный футбол, Пляжный волейбол, Боулдеринг, Сёрфинг
 Израильский центр тенниса (Нетания) — Теннис
 Спортивный зал школы Алон — Волейбол
 Спортивный зал школы Риглер — Волейбол

Хадера

 Анербокс Арена — Дзюдо, Каратэ
 Эко Парк — Индивидуальная гонка с раздельным стартом, Многоборье
 Поле Рамада Хадера — Футбол Мастер: +55, +45

Раанана

 Мемориальное поле Эзры Шварца — Бейсбол
 Боулз-клуб Раанана — Лоун Боулз
 Средняя школа Авив — Нетбол
 Сквош-центр Раанана — Сквош
 Городской дворец спорта Метро-Вест — Настольный теннис

Тверия

 Пляж Гай — Многоборье (Триатлон, Плавание на открытой воде)

Другие города

 Далият-эль-Кармель — Спортивный зал школы Дарка — Бадминтон
 Нешер — Шахматный клуб — Шахматы
 Ашдод — Парк имени Бен-Гуриона — Крикет
 Лод — Тренировочные поля городского футбольного стадиона — Крикет
 Бейт-Гуврин — Национальный парк Бейт-Гуврин — Шоссейный велоспорт
 Мошав Шарона — Конный спорт
 Ганей-Тиква — Спортивный центр Лидер — Фехтованние
 Кесария — Гольф клуб — Гольф
 Кибуц Гезер — Бейсбольный стадион Гезер — Софтбол
 Кфар Баптистим — Стадион — Софтбол
 Рамат-ха-Шарон — Израильский центр тенниса (Рамат-ха-Шарон) — Теннис

Календарь соревнований

Открытые соревнования 
Расписание соревнований

Соревнования среди юниоров 
Расписание соревнований

Соревнования среди ветеранов 
Расписание соревнований

Соревнования паралимпийцев 
Расписание соревнований

Медальный зачёт 

Соревнования проходили в трёх возрастных категориях, а также паралимпийские игры.
Здесь приводится сводная таблица медалей завоёванных командами во всех категориях

Сводная таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 Открытие Мккабиады
 Маккаби ЮАР
 Маккаби Канада
 
 
 

Маккабиада 2022
Спорт в Израиле в 2022 году
Маккабиада